Alexander Runciman – pittore scozzese
 John Runciman – pittore scozzese
 Steven Runciman – storico britannico